Vannucci peut désigner:
 Albert Vanucci, footballeur international français d'origine corse ;
 Damiano Vannucci, footballeur international saint-marinais ;
 Fabrizio Vannucci, coureur cycliste italien ;
 Paolo Vannucci (1913-1975), footballeur italien ;
 Pietro Vannucci, peintre italien de la Renaissance appartenant à l'école ombrienne, qui est l'un des maîtres de Raphaël ;
 Ronnie Vannucci Jr., batteur du groupe de rock alternatif américain The Killers
 Corso Vannucci, artère principale de la ville de Pérouse

Voir aussi